

Patronyme 

 Anna Pavlova (1881-1931), ballerine russe ;
 Anna Pavlova (1987-), gymnaste russe.

Titres 

 Anna Pavlova (1983), série télévisée d’Emil Loteanu.